Xenia Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Xenia Township (Illinois)
 Xenia Township (Ohio)